Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bernard Mitton e Raymond Moore che hanno battuto in finale Shlomo Glickstein e Bernhard Schneider 7-5, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Frew McMillan /  Andrew Pattison (semifinali)

 Bernard Mitton /  Raymond Moore (campioni)
 Ross Case /  Peter Feigl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Johannesburg Indoor 1981